Суперкубок Франції з футболу 2019 — 43-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 серпня 2019 року між чемпіоном Франції «Парі Сен-Жермен» та володарем кубка Франції «Ренном» в місті Шеньчжень у Китаї.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com

2019
Франція
Серпень 2019
2019 у французькому спорті